Batalha do Aeroporto de Áden (2015) — travada entre o governo Hadi e os rebeldes Houthis
Batalha de Áden (2015) — travada entre o governo Hadi e os rebeldes Houthis
Batalha de Áden (2018) — batalha entre o governo Hadi e os separatistas do sul
Batalha de Áden (2019) — batalha entre o governo Hadi e os separatistas do sul

Desambiguações de guerras e batalhas